Французский Дивизион 1 сезона 1933/34 — 2-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Сет» из одноименного города стал чемпионом в первый раз, набрав 34 очка. 
В турнире принимали участие 14 команд оставшиеся по результатам сезона 1932/33.

Команды участники 

 Сет
 Пари
 Канн
 Ренн
 Сошо
 Антиб
 Ницца
 Монпелье
 Эксельсиор
 Фив
 Ним
 Расинг (Париж)
 Олимпик Лилль
 Олимпик (Марсель)

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 1933/34 на pari-et-gagne.com

1933/1934
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1933 году
Спорт во Франции в 1934 году